Artur Nogueira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Artur Nogueira (ort), São Paulo, 
 Artur Nogueira (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar